

Daniel Ashley Addo (né en 1989), un footballeur ;
 Daniel Addo (né en 1976), un footballeur ;
 Eric Addo (né en 1978), un footballeur ;
 Otto Addo (né en 1975), un footballeur ;

patronyme composé
 Nana Akufo-Addo (né en 1944), avocat et homme d'État ghanéen ;
 Edward Akufo-Addo (1906-1979), juge, avocat et homme d'État ghanéen.

Addo, une ville située à  à l'est de la ville du Cap (elle a donné son nom à un Parc national réputé pour ses éléphants).

Voir aussi 
 Parc national des Éléphants d'Addo, en Afrique du Sud

Patronyme ghanéen